Разумовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Разумовка — село в Актогайском районе Павлодарской области.

Россия 
 Разумовка — село в Родинском районе Алтайского края.

Украина 
 Разумовка — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Разумовка — село в Яготинском районе Киевской области.
 Разумовка — село в Александровском районе Кировоградской области.
 Разумовка — село в Карловском районе Полтавской области.